Oleo est un standard de jazz composé par Sonny Rollins.
 Oléo est une actrice française.
 GNU Oleo est un tableur dont la dernière version a été réalisée en 2001.
 Óleo, est une municipalité au Brésil.